Михаи́л Тихоми́ров:
 Тихомиров, Михаил Андреевич (1848—1902) — русский анатом.
 Тихомиров, Михаил Владимирович (1869—1931) — священномученик Русской православной церкви.
 Тихомиров, Михаил Васильевич (1908—?) — депутат Верховного Совета СССР III созыва.
 Тихомиров, Михаил Иванович (1902—1952) — советский генерал-майор авиации.
 Тихомиров, Михаил Иванович (1906—1977) — советский экономист, академик ВАСХНИЛ (1970).
 Тихомиров, Михаил Николаевич (1893—1965) — советский историк, академик АН СССР (1953).